Plaats in Indonesië
 Singopadu (Sidoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Singopadu (Tulangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java